Diese Liste der römisch-katholischen Bischöfe in Frankreich enthält die Namen der lebenden Bischöfe der römisch-katholischen Diözesen in Frankreich und in den Französischen Überseegebieten, unabhängig davon, ob sie aktiv oder im Ruhestand sind und ob sie die französische Staatsangehörigkeit besitzen oder nicht. Ebenfalls werden die Kurienbischöfe und Apostolischen Nuntien sowie die in ausländischen Diözesen tätigen Bischöfe, die aus Frankreich stammen, aufgeführt.

Die Erwähnung Emeritierter Bischof zeigt an, dass der Papst den Rücktritt eines Bischofs offiziell angenommen hat, in der Regel dann, nachdem der jeweilige Bischof die durch das kanonische Recht vorgeschriebene Altersgrenze von 75 Jahren überschritten hat, manchmal aus anderen, wie z. B. aus gesundheitlichen, Gründen.

Frankreich

Lateinische Kirche

Katholische Ostkirchen

Französische Überseegebiete

Französische Bischöfe außerhalb Frankreichs

Kurienbischöfe

Apostolische Nuntien

Bischöfe französischer Staatsangehörigkeit in ausländischen Diözesen

Siehe auch 
 Liste der französischen Diözesen
 Römisch-katholische Kirche in Frankreich

Weblinks 

 
 
  (englisch)
 

!